Фили́пп Никола́евич Серко́в (9 октября 1908, Форпост — 1 августа 2011, Киев) — советский и украинский физиолог, доктор биологических наук, профессор, академик НАН Украины. Заслуженный деятель науки УССР, лауреат Государственных премий УССР и Украины в области науки и техники, премий имени И. М. Сеченова АН СССР и А. А. Богомольца АН УССР.

Биография 
Филипп Николаевич родился в крестьянской семье. С 1926 по 1931 год он учился в Смоленском мединституте. С 1932 года был принят в аспирантуру при кафедре физиологии животных и человека Казанского университета и успешно окончил её в 1935 году. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боевых действиях как военврач, был захвачен в плен и находился в оккупации вплоть до освобождения, после чего работал врачом во фронтовом госпитале.

В 1953 года по 1966 год работал заведующим кафедрой нормальной физиологии, одновременно находясь на должности декана лечебного факультета и проректора Одесского медицинского института. С 1966 года работал в Институте физиологии им. А. А. Богомольца.

В 2008 году улица Владимира Ульянова в Святошинском районе города Киева была переименована в улицу Академика Серкова.

Награды 
 орден князя Ярослава Мудрого V степени (27.11.2008) — за выдающиеся личные заслуги в развитии отечественной науки, укрепление научно-технического потенциала Украинского государства и по случаю 90-летия Национальной академии наук Украины
 орден «За заслуги» III степени (11.09.1998) — за добросовестную работу, весомые достижения в профессиональной деятельности
 2 ордена Трудового Красного Знамени (13.05.1981; 20.08.1986)
 орден «Знак Почёта»
 медали

Публикации 
Автор более 250 работ, среди них:
 Филипп Николаевич Серков. Биологи: биографический справочник. — К: Наукова думка, 1984. — 813 с.
 Филипп Николаевич Серков. Развитие зоологических и гидробиологических исследований, морской биологии, физиологии и биохимии животных и человека, генетики животных, криобиологии, радиобиологии, молекулярной биологии и вирусологии за годы Советской власти. — К: Наук. думка, 1985. — 445 с.
 Филипп Николаевич Серков. Корковое торможение. — К: Наук. думка, 1986. — 246 с.
 Филипп Николаевич Серков, Валерий Николаевич Казаков. Нейрофизиология таламуса. — К.: Наук. думка, 1980. — 260 с.
 Филипп Николаевич Серков. Даниил Семенович Воронцов. — К.: Наук. думка, 1986. — 125 с.

Литература 
 Виленский, Ю. Жизнь в науке — наука в жизни. Беседы с академиком Филиппом Николаевичем Серковым [Текст] : монографія / Ю. Г. Виленский, А. М. Шевко ; Ин-т физиологии им. А. А. Богомольца НАН Украины. — К.: Наук. думка, 2009. — 190 с. : ил. — ISBN 978-966-00-0843-0.

Примечания

Ссылки 
 9 октября 1908 года в деревне Форпост Смоленской области родился Филипп Николаевич Серков — доктор биологических наук, профессор, академик НАН Украины, заслуженный деятель науки Украины, дважды лауреат Государственной премии Украины, лауреат премий имени И. М. Сеченова АН СССР, А. А. Богомольца АН УССР.

Электрофизиологи СССР
Физиологи Украины
Медики Великой Отечественной войны
Советские военнопленные во время Великой Отечественной войны
Выпускники Смоленского государственного медицинского университета
Преподаватели вузов Винницы
Преподаватели вузов Одессы
Лауреаты премии имени И. М. Сеченова
Столетние долгожители Украины